El nombre de Nicolás López puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Nicolás López Loera (1900-1985), docente, escritor y político mexicano.
Nicolas Lopez (1980-), esgrimidor francés.
 Nicolás López Fernández (1983-), director de cine, guionista, productor y actor chileno.
 Nicolás López Macri (1990-), futbolista argentino.
 Nicolás Federico López (1993-), más conocido como Diente López, futbolista uruguayo.